Andrzej Witold Szwarc (1920–2016) – polski prawnik, kryminalistyk, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
 Andrzej Jan Szwarc (ur. 1939) – polski prawnik, karnista, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, sędzia Trybunału Stanu
 Andrzej Stanisław Szwarc (ur. 1951) – polski historyk, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Warszawskim